

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Simonida